Zespół dworców kolejowych we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof, dawniej zwany Frankfurt (Main) Flughafen
 Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof
 Port lotniczy Frankfurt